Филипп Дмитриевич Бабанский (; 30 октября 1921, Дудниково — 4 октября 1994, Полтава, Украина) — украинский советский писатель, журналист. Член Союза писателей Украины с 1955 г.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП (б) с 1944 г. По окончании Одесского артиллерийского училища Ф. Бабанский — на фронте. Офицер-артиллерист. Отступал, был в окружении, участвовал в наступлениях. В феврале 1945 получил ранение.

В 1950 окончил отделение журналистики Харьковской партийной школы, в 1959 — Высшие литературные курсы в Москве.

Работал в редакциях областной газеты «Заря Полтавщины» (1948—1967), «Комсомолец Полтавщины». Совмещал журналистскую и литературную работу.

В 1956—1957 руководил Полтавской организацией Союза писателей Украины.

Отмечен государственными наградами СССР, в том числе, орден Александра Невского.

Творчество 
Первый его рассказ, появился в журнале «Днепр» в начале 1950-х годов.

Автор книг для детей
 «Як виріс пиріжок» (Киев, 1954),
 сборников детских рассказов, сказок, повестей: «Золотий Жовтень» (Киев, 1955), «Таємниця Толі Стародуба» (Киев, 1958), «Мураха з жалом» (Харьков, 1959), «Про Нату і Тату» (Киев, 1959), «Дідусів портрет» (Харьков, 1960), «Хто живе в нашому будинку» (К., 1962), «Чародій» (Киев, 1965; 1978), «З днем народження!» (Киев, 1961), «Ложечка меду» (Киев, 1968), иллюстрированного очерка «Славна моя Полтава» (для младшего школьного возраста. Киев, 1967), «Найважливіша робота: Оповідання та казки» (Киев, 1980);.

Для взрослых читателей:
 сборника рассказов и юморесок «На крутому повороті» (Полтава, 1962);
 повестей «А живим — жити» (Киев, 1963), «Щастя прийшло навесні» (Харьков, 1966) и др.

Произведения писателя морального направления, посвящены темам войны, послевоенной жизни.

Писал также басни в прозе, художественные очерки.

Отдельные его произведения переведены на русский, болгарский, узбекский, армянский, казахский и другие языки.

Литература 
 Шутько Я. Пилип Бабанський // Комсомолець Полтавщини. 1971, 30 жовтня;
 Пилип Бабанський [Некролог] // ЛУ. 1994, 20 жовтня.

Ссылки 
  БОЙОВИЙ ОФІЦЕР, ДИТЯЧИЙ ПИСЬМЕННИК

Детские писатели Украины
Детские писатели СССР
Журналисты СССР
Журналисты Украины
Украинские писатели XX века
Члены Национального союза писателей Украины
Баснописцы
Сказочники XX века
Члены КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Персоналии:Полтава